USS Germantown ist der Name folgender Schiffe der United States Navy:

 USS Germantown (1846), eine Sloop, in Dienst von 1847 bis 1860
 USS Germantown (LSD-42), ein Docklandungsschiff der Whidbey-Island-Klasse, in Dienst seit 1986